Coenders (geslacht), Nederlands adellijk geslacht
 Hans Coenders (1929-2001), Nederlands burgemeester
 Martin Coenders (1893-1961), Nederlands burgemeester
 Piet Coenders (1931-2018), Nederlands architect
 Rudolf Coenders (1638-1666), Nederlands admiraal

Zie ook 
 Koenders (doorverwijspagina)